Secondigny ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Deux-Sèvres in der Region Nouvelle-Aquitaine. Sie gehört zum Arrondissement Parthenay und zum Kanton La Gâtine.

Die Gemeinde liegt an der Kreuzung der Straßen von Bressuire nach Niort und Poitiers nach La Roche-sur-Yon, etwa 20 Kilometer westlich von Parthenay, am Ufer des Flusses Thouet.

Bevölkerungsentwicklung 
 1962: 2053
 1968: 2062
 1975: 2020
 1982: 2026
 1990: 1907
 1999: 1774
 2010: 1798
 2017: 1843

Weblinks 

Ort in Nouvelle-Aquitaine
Weinbauort in Frankreich